Archivmaterial steht für:
 Archiv #Archivgut
 Footage #Stock footage